Het hoogspringen voor heren werd als deel van atletiek tijdens de Olympische Spelen 2004 in Athene afgewerkt op 20 en 22 augustus 2004. De kwalificatie hoogte was 2,28 m dit betekent dat iedereen die deze hoogte haalde door ging naar de finale.

Kwalificatie

Finale 

Mannen Hoogspringen